Miejscowości w Szwecji:
 Ekeby (gmina Bjuv)
 Ekeby (gmina Ekerö)
 Ekeby (gmina Kumla)
 Ekeby (gmina Södertälje)